Stur bezeichnet:
 Sturheit, eine Eigenschaft; siehe Starrsinn

Stur oder Štúr ist der Name folgender Personen:
 Dionýs Štúr (1827–1893), slowakischer Geologe und Paläontologe
 Irene Sommerfeld-Stur, österreichische Tierärztin und Genetikerin
 Karl Stur (1840–1905), österreichischer Maler und Karikaturist
 Karol Štúr (1811–1851), slowakischer Dichter, Priester, Lehrer
 Ľudovít Štúr (Ľudevít Velislav Štúr, 1815–1856), slowakischer Politiker und Sprachwissenschaftler
 Svätopluk Štúr (1901–1981), slowakischer Philosoph

Stur oder ähnlich, Weiteres:
 3393 Štúr, Planetoid
 Stur (Zeitschrift), eine Zeitschrift von Olier Mordrel

Siehe auch: 
 Stuhr (Begriffsklärung)